William Thompson (naturalista) — naturalista irlandês
 William Thompson (filósofo) — filósofo irlandês
 William Thompson (arqueiro) — arqueiro norte-americano
 William Thompson (general) — general norte-americano
 William Thompson (político) — político da Irlanda do Norte
 William Fernando Souza Bezerra — pugilista brasileiro também conhecido como William Thompson

Desambiguações de antropônimos